Resurrection — :

Вымышленные миры 
 Resurrection — одна из частей серии игр Disciples.
 Resurrection — вымышленный мир, придуманный Патом Миллсом, в котором происходят события графических новелл «Реквием Рыцарь-Вампир» и «Claudia Chevalier Vampire».

Музыка 
 Resurrection — первое название группы Orphaned Land.

Альбомы 
 Resurrection — студийный альбом группы Chimaira, выпущенный в 2007 году.
 Resurrection — студийный альбом группы Quartz, выпущенный в 1996 году.
  — концертный альбом группы The Pretty Things, выпущенный в 1999 году.
 Resurrection — студийный альбом группы Venom, выпущенный в 2000 году.
 Resurrection — студийный альбом Роб Хэлфорд, выпущенный в 2000 году.
 Tupac: Resurrection — саундтрек к одноимённому фильму 2003 года.

См. также 
Воскрешение (значения)